Bar – potok w województwie małopolskim, dopływ Dunajca.

Wpływa do Dunajca w okolicy granic Tylmanowej (i jej przysiółku Brzezie) oraz Ochotnicy Dolnej, w miejscu o współrzędnych 49°30'2"N 20°23'55"E.

Przypisy 

Dorzecze Dunajca